Die Heineken Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 15. Januar 2005 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Sydney das Adidas International gespielt, welches genau wie das Turnier in Auckland zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Slowake Dominik Hrbatý, der in diesem Jahr als Setzlistendritter im Achtelfinale ausschied. Der an 5 gesetzte Chilene Fernando González gewann das Turnier ohne einen Satz abzugeben. Im Finale schlug er den ungesetzten Belgier Olivier Rochus, der zuvor ebenfalls noch keinen Satz verloren hatte. Damit gewann González den ersten Titel der Saison sowie den fünften Titel seiner Karriere.
Im Doppel spielten die Sieger des Vorjahres, Mahesh Bhupathi und Fabrice Santoro, nicht erneut das Turnier. Die Ungesetzten Yves Allegro und Michael Kohlmann besiegten zunächst im Halbfinale die letzten verbliebenen Gesetzten und dann im Finale Simon Aspelin und Todd Perry. Zusammen gewannen sie ihren einzigen gemeinsamen Titel. Es war Allegros zweiter Doppelerfolg, für Kohlmann war es der dritte Erfolg der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 401.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 426.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Auckland